Hünten ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hünten (1760–1823), deutscher Komponist und Musiker
 François Hünten, siehe Franz Hünten
 Franz Hünten (1792–1878), deutscher Komponist
 Franz Johann Wilhelm Hünten (1822–1887), deutscher Marinemaler der Düsseldorfer Schule
 Emil Hünten (1827–1902), deutscher Maler
 Friedrich Hünten (* 1909), deutscher Kriminalbeamter, Landeskriminalamt
 Max Hünten (1869–1936), deutscher Maler
 Maximilian Hünten (1894–1965), deutscher Generalmajor
 Richard Hünten (1867–1952), deutscher Marinemaler